Il singolare del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Àlex Corretja che ha battuto in finale Félix Mantilla 7-6(0) 6-1.

Teste di serie 

 Jonas Björkman (semifinali)
 Marcelo Ríos (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Àlex Corretja (campione)

 Sergi Bruguera (primo turno)
 Félix Mantilla (finale)
 Thomas Muster (secondo turno)
 Goran Ivanišević (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 1998
ATP Tour 1998